Thomas Thomson (1773–1852) – szkocki chemik
 Thomas Thomson (1817–1878) – szkocki botanik, początkowo chirurg służący w Brytyjskiej Kompanii Wschodnioindyjskiej